Deuerling steht für:

 Deuerling, Gemeinde im Landkreis Regensburg in Bayern 

Deuerling ist der Familienname folgender Personen:
 Catharina Deuerling (1617–1686), deutsche Schriftstellerin
 Elke Deuerling (* 1967), deutsche Molekularbiologin, Hochschullehrerin und Autorin 
 Karl Deuerling (* 1946), deutscher Fußballspieler der 1960er Jahre
 Michael Deuerling (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Michael Deuerling (Badminton) (* ~1966), deutscher Badmintonspieler